La Fondation Kamel Lazaar (KLF) est une fondation de droit suisse, basée à Genève, et fondée en 2005 par , financier et philanthrope d’origine tunisienne. Depuis 2016, KLF s’est implantée en Tunisie en tant qu’association et c’est à partir de ce pays que sont menées toutes les actions culturelles.

Publications 
 The Future of a Promise: Contemporary Art from the Arab World, Londres et Tunis, Ibraaz Publishing, 2011 ;
 Uncommon Grounds: New Media and Critical Practices in North Africa and the Middle East, Londres et New York, I.B. Tauris, 2014 ;
 Dissonant Archives: Contemporary Visual Culture and Contested Narratives in the Middle East, Londres et New York, I.B. Tauris, 2015 ;
 Future Imperfect: Contemporary Art and Cultural Institutions in the Middle East, Berlin et New York, Sternberg Press, 2016.
 Downey A. (Ed.) et L. Lazaar, The Future of a Promise: Contemporary Art from the Arab World, Ibraaz Publishing, Londres & Tunis, 2011, 208 p. 
 Downey A. (Ed.), Uncommon Grounds: New Media and Critical Practices in North Africa and the Middle East, I. B. Tauris & Co Ltd., Londres & New York, 2014, 240 p.
 Downey A. (Ed.), Dissonant Archives: Contemporary Visual Culture and Contested Narratives in the Middle East, Ibraaz Series. I. B. Tauris & Co Ltd. Londres & New York, 2015, 304 p.
 Downey A. (Ed.), Future Imperfect: Contemporary Art Practices and Cultural Institutions in the Middle East, Sternberg Press. Berlin & New York, 2016 
 H. Bhabhah, N. Malani, H. Sharif, Playing to a different Tunis, Harper’s Bazaar Art, Jaou Tunis juillet-août 2014, vol. 14,  et 66-69
Gaharsallah-Hizem, S. (s. d.). Discover Tunisia with Safir. Tunis, Tunisie : Kamel Lazaar Foundation.
Despiney, E., & Moumni, R. (2019). Artistes de Tunisie. Tunis, Tunisie : Cérès.

Notes et références

Lien externe 
 

Association ou organisme ayant son siège dans le canton de Genève
Fondation d'art contemporain